Per Ostbahnhof (in tedesco "stazione orientale") si possono intendere:
 a Berlino la stazione di Berlin Ostbahnhof, in attività dal 1867 al 1882;
 a Berlino la stazione di Berlin Ostbahnhof, così denominata dal 1998;
 a Monaco di Baviera la stazione di München Ost;
 a Monaco di Baviera la stazione "Ostbahnhof" della metropolitana.